«31 канал» — название телеканалов, носят:
 31 канал (телеканал, Россия) — название телеканала М1 с 13 февраля 1995 по 12 декабря 1999 года.
 31 канал (Казахстан)
 31 канал (телеканал, Челябинск)